Jardim zoológico — local para a exibição de animais ao público
Zoo (programa de televisão) — programa de televisão exibido pela Rede Bandeirantes

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão